Lanuèjols ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Lanuéjols (Gard)
 Lanuéjols (Lozère)
 Lanuéjouls